La Fundación Letty Coppel es una fundación y organización no gubernamental mexicana de apoyo y asistencia social. Fue fundada en el 2004 por la Sra. Letty Coppel, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las comunidades de Los Cabos, Baja California Sur y Mazatlán, Sinaloa. 

Como objetivo, esta fundación se orienta a apoyar a los sectores vulnerables de estas comunidades; los individuos, su entorno, y su desarrollo, así como promover el desarrollo sustentable, la cultura y el conocimiento como una alternativa para el desarrollo social.

Áreas de acción 
La Fundación Letty Coppel contempla dentro de sus acciones filantrópicas, tres áreas principales a través de las cuales procura un entorno que fomente la calidad de vida de los miembros de la comunidad. Dichas áreas contemplan:

 Asistencia Social
 Desarrollo Comunitario 
 Fomento a la Cultura y Tradiciones

Fundadora 
Su fundadora, Letty González nació en Monterrey, Nuevo León y en 2004, decide crear la Fundación Letty Coppel para ayudar a estos sectores vulnerables con un enfoque filosófico en la obra del filántropo español Adolfo Prieto, “Todo el oro del mundo no significa nada. Lo que perdura son las buenas acciones que hacemos para nuestros semejantes”. Formalizando su status de Asociación Civil sin fines de lucro en 2018.

Premios y Reconocimientos

Referencias

Fundaciones de México
Organizaciones fundadas en 2004